Финестра́т ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Марина-Баха. Занимает площадь 42,25 км². Население — 6386 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Información sobre Finestrat y la Cala de Finestrat Alicante 
  Ayuntamiento de Finestrat
  Noticias de Finestrat
  Nuevo Portal de Finestrat y Cala Finestrat
 Índice de estadística municipal de Finestrat
 Datos y cifras de los municipios de la provincia de Alicante
 Finestrat en el registro de Entidades Locales de la Generalidad Valenciana
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística

Муниципалитеты Аликанте